Кения (гора) - гора в Кении.
 Гора Кения (национальный парк) - национальный парк, Всемирное наследие ЮНЕСКО.